Čemerno est un toponyme qui peut désigner :
 Čemerno, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
le mont Čemerno, une montagne du sud-ouest de la Serbie située dans les Alpes dinariques.